Сергей Шелестов:
 Шелестов, Сергей Андреевич (род. 1944) — советский футболист; советский и казахстанский тренер.
 Шелестов, Сергей Владимирович (род. 1971) — профессиональный культурист IFBB, мастер спорта международного класса.